Kinalzik ist der Familienname folgender Personen:

 Fee Kinalzik (20. Jh.), deutsche Juristin
 Ulli Kinalzik (* 1939), deutscher Schauspieler